Unteredt heißen folgende geographische Objekte:

 Unteredt (Gemeinde Altenfelden), Ortschaft in der Gemeinde Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Unteredt (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft der Gemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Unteredt (Gemeinde Jeging), Ortschaft der Gemeinde Jeging, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich